Аменхоте́п (буквально «Амон умиротворён») — имя нескольких древнеегипетских фараонов из XVIII династии, а также некоторых иных государственных и религиозных деятелей Древнего Египта.

Фараоны XVIII династии:
 Аменхотеп I
 Аменхотеп II
 Аменхотеп III
 Аменхотеп IV, более известный как Эхнатон

Иные деятели:
 Аменхотеп (жрец Амона) — верховный жрец Амона в Фивах при фараоне Рамзесе XI.
 Аменхотеп, сын Хапу — визирь и главный архитектор фараона Аменхотепа III
 Аменхотеп (царский сын Куша) — наместник в Нубии («Царский сын Куша») при фараонах Мен-хеперу-Ра (Тутмосе IV) и Ниб-маат-Ра (Аменхотепе III)
 Аменхотеп Хеви — наместник в Нубии («Царский сын Куша») при Тутанхамоне